Kusi bezeichnet:
 einen Monsunwind, siehe Kusi (Wind)
 ein heiliger, bearbeiteter Stein in Banafi, Osttimor, siehe Kussi
 ein Dorf in Banafi, Osttimor, siehe Kussi (Ort)
 einen Fluss, siehe Noel Besi
 ein Dorf im indonesischen Distrikt Kuan Fatu in Westtimor, siehe Kusi (Kuan Fatu)

Kusi ist der Nachname von:
 Jones Kusi-Asare (* 21. Mai 1980), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kussi (Begriffsklärung)